Une Cour de sûreté de l'État est une  juridiction d'exception qui a pour but de juger les personnes accusées de porter atteinte à la  ; elle concerne donc les infractions politiques. Une telle cour existe aujourd'hui dans plusieurs pays. Mais pour des raisons de transparence et d'équité, les pays démocratiques l'abandonnent progressivement pour confier ces affaires aux juridictions ordinaires.

 Cour de sûreté de l'État (Algérie)
 Cour de sûreté de l'État (France)
 Cour de sûreté de l'État (Mali)
 Cour de sûreté de l'État (Syrie)
 Cour de sûreté de l'État (Tunisie)